

Sciences et techniques 
 pico- est un préfixe du Système international, s'appliquant à une subdivision d'unité de mesure correspondant à 10 ;
 En physique, PICO est une expérience de recherche pour la détection directe de la matière noire ;
 En informatique,  est un langage de programmation ;
 En recherche d'information, la méthode PICO est une approche visant à bien formuler les questions, notamment en matière clinique (médecine fondée sur les faits).

Sciences humaines et sociales 
 En espagnol et en portugais, le mot pico signifie « pic » (au sens d'une montagne).
 Au Chili et au Costa Rica, ce mot est aussi un terme argotique désignant le pénis, ce qui le rend malséant.

Culture et société

Entreprises et produits 
 Le pico est un fromage portugais au lait mixte, produit sur l'île de Pico ;
 Le pico est un vin portugais, produit sur l'île de Pico ;
 La Sega Pico est un ordinateur éducatif de Sega ;
 Pico est le nom de l'éditeur de texte du logiciel Pine ;
 Pico est la mascotte des céréales Chocapic ;
 Pico est le nom d’une gamme de casques de réalité virtuelle commercialisée par l'entreprise chinoise ByteDance.

Bande dessinée et jeux vidéo 
 Pico Bogue est une série de bandes dessinées ;
 Pico est un personnage de la série de jeux vidéo F-Zero.

Patronyme 

 la , une famille italienne, qui a régné de 1280 à 1710 sur la principauté de Mirandola, dont :
 , 1463-1494.
 , des militaires allemands ;
 José Jaime González Pico (né en 1968), un coureur cycliste espagnol ;
 Josep Maria López-Picó (1886-1959), un poète espagnol ;
 Maurice Pico (1900-1977), un architecte et décorateur français ;
 Marco Pico (né en 1940), un réalisateur français ;
 Tatiana Suarez-Pico (née en 1981), une actrice et scénariste colombienne.

Toponyme

Antarctique 
 Le mont Pico, une montagne ;

États-Unis 
 Pico, une station du métro de Los Angeles ;

Italie 
 Pico, une commune de la province de Frosinone ;

Portugal 
 Pico, une île des Açores ;
 le Pico, un stratovolcan occupant l'île de Pico, et le sommet du Portugal ().

Notes et références